Agnes van Oostenrijk, ook wel Agnes van Hongarije (18 mei 1281 - Königsfelden (bij Windisch), 11 juni 1364) was een telg uit het huis Habsburg en de echtgenote van koning Andreas III van Hongarije. Zij was een dochter van Rooms-koning Albrecht I en Elisabeth van Gorizia-Tirol.

Biografie
Zij trouwde in 1296 met Andreas III van Hongarije maar deze stierf reeds vijf jaar na het huwelijk. Vanaf 1317 woonde Agnes in het klooster Königsfelden dat door haar moeder in het Zwitserse Windisch gesticht was. Agnes gaf opdracht om de kloosterkerk te bouwen die gold als een van de hoofdwerken van de architectuur van bedelorden in Zwitserland.

Vanaf 1330 stond ze haar broer Albrecht II, de hertog van Oostenrijk, bij als raadgeefster en was ze de Habsburgse vertegenwoordigster in Voor-Oostenrijk. Verder bemiddelde ze in talrijke conflicten. Zo kon ze bijvoorbeeld de vrede bewerkstelligen tussen de steden Bern en Fribourg. 

Agnes van Hongarije bezat de rechten over de stad Brugg. Zij stichtte verder nog het hospitaal in Baden. Het traktaat Het boek van de goddelijke troost (Liber benedictus) van Meester Eckhart werd in haar opdracht in 1327 geschreven.

Agnes stierf kinderloos op 10 juni 1364 in Königsfelden, en werd begraven op de begraafplaats van het Königsfelder klooster.

Voorouders

Habsburg
Persoon in de 14e eeuw